Rajamäki est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Antti Rajamäki (né en 1952), athlète finlandais 
Kari Rajamäki (né en 1948), homme politique finlandais
 (né en 1968), manager de football finlandais
 (né en 1979), athlète finlandaise d'heptathlon

Toponyme

, village de la municipalité de Nurmijärvi

Homonymie de patronyme